Списък на страните по БВП (по паритета на покупателната способност) на глава от населението. БВП (брутен вътрешен продукт) на глава от населението по паритета на покупателната способност (ППС) е характеристика, определяща нивото на икономическото развитие, а също ръста на икономиката. Всички показатели за съпоставимост се изразяват в единна валута – щатски долар. Преизчисляванията от националните валути, както е прието при международни икономически съпоставяния, стават не по пазарните обменни курсове на валутите, а по паритета на покупателната способност.

При анализа на данните в таблиците трябва да се има предвид, че страните използват различни системи за национални сметки (СНС). Така например САЩ, Канада, Русия и 28 страни от ЕС са представили своите данни за 2014 г. в съответствие с новата СНС-2008, а други страни – по СНС-1993. Главното отличие на СНС-2008 е в това, че в нея допълнително се отчита интелектуалната собственост, производните финансови инструменти, разходите за научноизследователска и развойна дейност и за въоръжаване. Поради това, добавянето на нови показатели в сметките води към съществено увеличение на макроикономическите показатели (в това число и на БВП по ППС на глава от населението), особено за страни с високо развити технологии. Това може да послужи като обосновка за допълнителна емисия на налични пари.

Източници

Външни препратки 
 CIA – The World Factbook

Вижте също 
 Страни по БВП (по паритета на покупателната способност)
 Страни по БВП (по номинална стойност)
 Страни по БВП (по номинална стойност) на глава от населението

Списъци на страни